Ten Nights in a Barroom – cortometraggio del 1909 diretto da Gilbert M. 'Broncho Billy' Anderson
 Ten Nights in a Bar Room – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation
 Ten Nights in a Bar Room – cortometraggio del 1911 diretto da Francis Boggs
 Ten Nights in a Barroom – film del 1913 diretto da Lee Beggs
 Ten Nights in a Barroom – film del 1931 diretto da William A. O'Connor